Die Spielzeit 1944 wäre die 13. reguläre Spielzeit der 1. Spielklasse im Schweizer Feldhandball gewesen. Diese Spielzeit wurde infolge des Zweiten Weltkriegs am 27. Oktober 1944 abgebrochen.

Regionalrunde

Inoffizielle Endrunde

Rangliste 

Rangfolge: 1) Punkte, 2) Tordifferenz, 3)Weniger Gegentore

Spiele

Mannschaft des Grasshopper Club Zürichs

Einzelnachweise 

44
Handballveranstaltung 1944